Raoul Lambert peut désigner :
 l'abbé Gabriel Lambert, dit Raoul Lambert (1900-1979), maire d'Oran de 1934 à 1941
 Raoul Lambert (écrivain) (1925-1994), journaliste et écrivain français
 Raoul Lambert (football) (né en 1944), footballeur belge